Bat kan referere til:

 Bat – Et redskab du bruger til F.eks Baseball
 BAT (Bornholms Amts Trafikselskab) – Et trafikselskab på Bornholm